Le prix du premier roman de l'université d'Artois est un prix littéraire français décerné de 1994 à 2013 par l'université d'Artois.

Lauréats 

 1994 : Christophe Bataille, Annam (Grasset)
 1995 : Éric-Emmanuel Schmitt, La Secte des égoïstes (Albin Michel)
 1996 : Béatrice Hammer, La Princesse japonaise (Critérion)
 1997 : Stéphanie Janicot, Les Matriochkas (Zulma)
 1998 : Samuel Sandre, Une leçon de ténèbres (L'Esprit des péninsules)
 1999 : Marc Dugain, La Chambre des officiers (Gallimard)
 2000 : Marie-Hélène Congourdeau, Le Silence du roi David (Presses de la Renaissance)
 2001 : Muriel Barbery, Une gourmandise (Gallimard)
 2002 : Anne-Sophie Brasme, Respire (Fayard)
 2003 : Valentine Goby, pour La Note sensible (Gallimard)
 2004 : Renaud Meyer, pour Les Deux Morts d'Hannah K. (Pauvert)
 2005 : Éric Nataf, pour Autobiographie d'un virus (Odile Jacob)
 2006 : Sorj Chalandon, pour Le Petit Bonzi (Grasset)
 2007 : Nicolas Beaujon, pour Le Patrimoine de l'humanité (Le Dilettante)
 2008 : Florence Noiville, pour La Donation (Stock)
 2009 : Marc Lepape, pour Vasilsca (Galaade)
 2010 : Liliana Lazar, pour Terre des affranchis (Gaïa Éditions)
 2011 : Patrick Lamm, pour Philippine (Naïve)
 2012 : Hélène Gestern, pour Eux sur la photo (Arléa)
 2013 : Julia Deck, pour Viviane Élisabeth Fauville (Éditions de Minuit)

Lien externe 

Premier roman de l'université d'Artois, prix du
Universite d'Artois
Université d'Artois